Салтыко́ва-Голо́вкина — двойная русская фамилия; мужская форма — Салтыков-Головкин.

Известные носительницы: 

 Салтыкова-Головкина, Вера Ивановна (1832—1885) — фрейлина российского императорского двора и благотворительница.
 Салтыкова-Головкина, Наталья Юрьевна (1787—1860) — последняя представительница графского рода Головкиных.